Ариф Хакимов () — советский и узбекский государственный и партийный деятель, первый секретарь Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана (1952—1961).

Биография 
Ариф Хакимов родился 4 января 1912 в с. Янгикурган (ныне —  Наманганской области Узбекистана).

Окончил ферганский педагогический техникум. Работал в редакциях районных газет. В 1940 г. окончил Ферганский педагогический институт, 1944 г. — Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1967 г. защитил диссертацию по экономике тонковолокнистого хлопка. Сорт тонковолокнистого хлопка «Сурхан» стал распространяться повсеместно. С этого сорта стали получать по 40 центнеров урожая с каждого гектара.

 1940—1950 гг. — секретарь Ферганского обкома КП (б) Узбекистана по кадрам, секретарь Андижанского обкома КП (б) Узбекистана, первый секретарь Балыкчинского, Шахриханского, Кургантепинского райкомов КП (б) Узбекистана,
 1950—1952 гг. — секретарь Каракалпакского обкома КП Узбекистана,
 1952—1961 гг. — первый секретарь Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана,
 1956—1958 гг. — председатель Верховного Совета Узбекской ССР,
 1961—1970 гг. — заместитель министра сельского хозяйства Узбекской ССР,
 1971—1975 гг. — председатель Госкомитета лесного хозяйства Совета Министров Узбекской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 5 созыва.

Награды и звания 
Награждён орденами Ленина, четырьмя Орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета.

Источники 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1223582898
 Некролог

Председатели Верховного Совета Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Балыкчинского райкома КП Узбекистана
Первые секретари Кургантепинского райкома КП Узбекистана
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС